Аллеманди — итальянская фамилия. Известные носители:
 Аллеманди, Антонелло (род. 1957) — итальянский дирижёр.
 Аллеманди, Луиджи (1903—1978) — итальянский футболист.